Cesare Agostini (1803-1854) – patriota, politico e insegnante italiano
Cesare Agostini (1864-1942) – psichiatra e senatore italiano